Криптантус (Cryptanthus) — рід квіткових рослин із родини Бромелієві (Bromeliaceae), підродини Bromelioideae.

Назва роду походить від cryptos (прихований) та anthos (квітка). Існує безліч форм із одноколірним та смугастим листям різних відтінків зеленого, червоного, коричневого
й жовтого кольорів. Загальна назва будь-якого виду криптантуса — «Земна зірка» (Earth star).

Види

Посилання  
 
 
Бромелієві